Wasserbach ist ein Gewässername:
 Wasserbach (Eiweilerbach), linker Zufluss des Eiweilerbachs (zum Imsbach oder Borsbach, zur Prims) bei Primstal, Gemeinde Nonnweiler, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Wasserbach (Glems), linker Zufluss der Glems am Glemsknie bei Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Wasserbach (Saalach), rechter Auenbach der Saalach bis Schwarzbach, Stadt Bad Reichenhall, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern